Marsabit County, een county van Kenia.
 Marsabit (stad), een stad in Kenia.
 Bisdom Marsabit